James Barry Munnik Hertzog, Zuid-Afrikaans generaal en politicus
 James Barry Kruger, Zuid-Afrikaans golfer
 James Barry, Iers kunstschilder
 James Miranda Barry, Brits chirurg